Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 10 lutego. Zawody odbyły się na trasie Grizzly Run w Snowbasin. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Fritz Strobl, srebro wywalczył Norweg Lasse Kjus, a brąz zdobył kolejny reprezentant Austrii, Stephan Eberharter.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002